Il singolare maschile del torneo di tennis British Hard Court Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-8, 7-5, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1973